Имя Джон Келли может относиться к таким персоналиям:
  — американский продюсер.
 Келли, Джон — британский музыкальный продюсер.
  — американский математик.
  — американский хоккеист.
 Келли, Джон Брендан (1889—1960) — американский спортсмен и промышленник.
 Келли, Джон Брендан (младший) (1927—1985) — его сын, также американский спортсмен.
  — американский учёный, разработавший критерий Келли.
 Келли, Джон Морис (1931—1991) — министр иностранных дел Ирландии.
 Келли, Джон Фрэнсис (род. 1950) — американский генерал, министр внутренней безопасности США, в 2017—2019 годах глава аппарата Белого дома. См. также 
 Келли, Джонни